Goose Bay kan avse:

 Happy Valley-Goose Bay, ort i Labrador, Kanada
 Canadian Forces Base Goose Bay, militärbas i Happy Valley-Goose Bay, Kanada
 Goose Bay, Newfoundland, vik i Newfoundland, Kanada